U-61 – niemiecki okręt podwodny typu U-57 z okresu I wojny światowej
 U-61 – niemiecki okręt podwodny typu IIC z okresu międzywojennego i II wojny światowej

Zobacz też 
 UB-61 – niemiecki okręt podwodny typu UB III z okresu I wojny światowej
 UC-61 – niemiecki okręt podwodny typu UC II z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich